Em heráldica, cendrée é o esmalte de cor cinzenta. A palavra "cendree" deriva do Francês "cor de cinza".

Esmaltes (heráldica)